Beatriz de Saboia, Condessa de Provença (1205-1267), filha de Tomás I, Conde de Saboia, casada com Raimundo Berengário IV, Conde de Provença.

Beatriz de Saboia, Marquesa de Saluzzo (c.1223-1259), meia-irmã da seguinte, filha de Amadeu IV, Conde de Saboia, casada com Manfredo III, Marquês de Saluzzo.

Beatriz de Saboia, Senhora de Vilhena (c.1250-1292), meia-irmã da anterior, filha de Amadeu IV, Conde de Saboia, casada com o Infante Manuel de Castela.

Beatriz de Saboia, Senhora de Faucigny (c.1237-1310), filha de Pedro II, Conde de Saboia, Delfina do Viennois e Viscondessa de Béarn pelo casamento.

Beatriz de Saboia, Duquesa da Caríntia (c.1310-1331), casou com Henrique I da Boêmia.

Beatriz de Portugal, Duquesa de Saboia (1504 — 1538), Infanta de Portugal por nascimento

Desambiguações de antropônimos